Clara eller Klara er et latinsk pigenavn. Det er en hunkønsform af ordet clarus, som betyder "klar, tydelig". Det betyder også "lys/lyset" på spansk. I Danmark har Clara navnedag den 12. august.

Kendte med navnet 
Clara Hammerich, dansk forfatter og oversætter.
Clara Tauson, dansk tennisspiller.
Clara Toft Simonsen, dansk sanger, som bruger kunstnavn Clara.
Clara Pontoppidan, dansk skuespiller.
Clara Østø, dansk skuespiller.

Stednavne 
 Clara, Pyrénées-Orientales - en by i Frankrig

Flere byer i Irland og USA har navnet Clara (se: :en:Clara)

 Asteroiden 642 Clara

Pigenavne